|}
 Примечания 

 См. также 
 Памятные монеты России
 Структура каталожного номера монет Банка России

 Источники 
 ПАМЯТНЫЕ и ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МОНЕТЫ РОССИИ — каталог-справочник — издание на основе базы данных Банка России — Москва, «Интеркрим-Пресс», 2006
 
 

 Ссылки 

 База данных по памятным и инвестиционным монетам
 Каталоги памятных монет (1997—99)
 Издания Банка России — Памятные монеты России (2006—12)
Списки памятных монет России по годам